Мещеряков Валерій Федорович — народний депутат України 1-го скликання, кандидат історичних наук,
 Мещеряков Володимир Миколайович — партійний і державний діяч радянських часів, наркомземсправ УРСР,
 Мещеряков Володимир Миколайович — український архітектор, лауреат Державної премії України в галузі архітектури
 Мещеряков Володимир Михайлович — радянський футболіст, майстер спорту СРСР
 Мещеряков Михайло Михайлович (1989—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Мещеряков Тимофій Бенедиктович — вояк УНР, Герой Базару.
 Мещеряков Юрій Вікторович (1946—2001) — радянський і російський художник-постановник і художник-мультиплікатор.

 Мещерякова Алла Василівна — радянський і український організатор кіновиробництва (Одеська кіностудія). Заслужений працівник культури України.
 Мещерякова Алла Дмитрівна (1943—2020) — радянська і російська актриса театру і кіно. Заслужена артистка РРФСР.  
 Мещерякова Галина Семенівна (нар. 1938) — український графік, поетеса. Член НСХУ (2005) і Конгресу літераторів України (2008). 
російські прізвища